FC Barcelona − piłka nożna
 FC Barcelona Atlètic − piłka nożna
 FC Barcelona C − piłka nożna
 FC Barcelona (piłka ręczna) − piłka ręczna
 FC Barcelona (koszykówka) − koszykówka
 FC Barcelona (futsal) − futsal
 FC Barcelona Sorli Discau − hokej na rolkach
 FC Barcelona (rugby) − rugby
 UB Barça − koszykówka kobiet
 FC Barcelona−Institut Guttman − koszykówka na wózkach

Zobacz też 
 Barcelona